Macareo puede referirse a:

Hidrología 

 Macareo, en física y oceanografía, es una ola única que remonta ríos, rías y estuarios durante las mareas más vivas.
 Macareo del Orinoco, el fenómeno físico en el delta del Orinoco.
 Macareo del Severn, registrado en el río del Reino Unido.

Mitología 

 Macareo, el fundador de Lesbos, hijo de Creneo y nieto por tanto de Zeus.
 Macareo, un rey de Lesbos, hijo de Crómaco y nieto por tanto de Zeus. 
 Macareo, un hijo de Eolo y Enárete que se enamoró de su hermana Cánace y tuvo con ella un hijo, pues desconocían que el incesto es un tabú para los mortales.
 Macareo, uno de los helíadas, hijo de Helios y la ninfa Rodo.
 Macareo, un hijo de Jasón y Medea, también llamado Mérmero. 
 Macareo, un príncipe de Arcadia hijo de Licaón, el hombre que fue transformado en lobo por Zeus por hacer sacrificios humanos a los dioses.
 Macareo, un lápita que mató al centauro Erigdompo durante las bodas de Pirítoo.
 Macareo, un lugareño del monte Nereto o Nerico, en la isla de Ítaca, que siguió a Odiseo en sus aventuras y que fue uno de los convertidos en cerdo por la maga Circe.